Милорад Ивановић може да се односи на:

 Милорад Ивановић (официр) — официр српске војске, учесник два балканска, те два свјетског рата; 
 Милорад Ивановић (пилот) — припадник партизанског покрета, пилот ЈНА, те пилот ЈАТ-а;
 Милорад Ивановић (новинар) — уредник БИРН-а за Србију;